Бакэнэко — японские кошки-оборотни.
 Девушка-кошка — девушка, обладающая кошачьими ушками (возможно в дополнение к человеческим), хвостом или другими чертами семейства кошачьих.